Nerud ist der Familienname folgender Personen:

 John A. Nerud (1913–2015), US-amerikanischer Pferdesporttrainer
 Josef Karl Nerud (1900–1982), deutscher Maler